

Geografia
 La Pyle – comune francese
 Pyle – villaggio gallese

Persone
 Artimus Pyle – musicista canadese
 Denver Pyle – attore statunitense
 Ernie Pyle – giornalista statunitense
 Howard Pyle – scrittore statunitense
 John Howard Pyle – politico statunitense
 Missi Pyle – attrice statunitense
 Nicholas Pyle – nuotatore britannico
 Pip Pyle – musicista inglese

Altro
 Malattia di Pyle o displasia metafisiaria – rara malattia ossea